Il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques. On désigne parfois ainsi :
la médaille Fields, récompense pour la reconnaissance de travaux en mathématiques ;
le prix Abel, récompense décernée annuellement à des mathématiciens.

Page d'homonymie pour quelque chose qui n'existe pas

en:List of prizes known as the Nobel of a field#Mathematics